Марашти има више значења:

 Марашти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Марашти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији